Le Monteil (Cantal)
Le Monteil (Haute-Loire)
ook:
Le Monteil-au-Vicomte,  Creuse
Montélimar, Drôme, vroeger soms Monteil genoemd